

Niemcy 
2 gminy:
 Hennstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen
 Hennstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik Holsztyn, w powiecie Steinburg